Friedhof Itter steht für:
 Friedhof Itter (Tirol), in Itter, Tirol
 Friedhof Itter (Düsseldorf), in Itter (Düsseldorf), Nordrhein-Westfalen